Ха́шим () — мужское имя арабского происхождения.

Персоналии
 Хашим ибн Абд Манаф (464—497) — прадед пророка Мухаммеда.
 Ибрахим Хашим (1878—1958) — премьер-министр Иордании.
 Султан Хашим Ахмад (род.1944) — военный и политический деятель Ирака.
 Хашим Бей Халид Аль-Атасси (1875—1960) — сирийский политический деятель, президент Сирии (1936—1939, 1949—1951, 1954—1955).
 Хашим ибн Хаким (Муканна) (жил в VIII в.) — предположительно настоящее имя хорасанского проповедника, предводитель восстания против Аббасидов.
 Абу Бакр Шариф уль-Хашим (жил в XV в.) — основатель султаната Сулу.
 Ахмет Хашим (1884—1933) — османский и турецкий писатель и поэт-символист.

Прочее
 РПГ-32 «Ха́шим» — российский многоразовый ручной мультикалиберный многофункциональный гранатомёт.

См. также 
 Хашимиты
 Бану Хашим
 Хашимов